Taekwondo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1992 w Barcelonie odbyło się w dniach 3–5 sierpnia w hali Palau Blaugrana. Po raz drugi w historii letnich igrzysk olimpijskich taekwondo zostało rozegrane jako dyscyplina pokazowa. W zawodach uczestniczyło 64 mężczyzn i 64 kobiety z 33 państw. Zawody odbywały się tzw. „systemem pucharowym”. Trzecie miejsca zdobywali zawodnicy i zawodniczki przegrywający w półfinałach.

Drabinki turniejowe

Mężczyźni

–50 kg

50–54 kg

54–58 kg

58–64 kg

64–70 kg

70–76 kg

76–83 kg

+83 kg

Kobiety

–43 kg

43–47 kg

47–51 kg

51–55 kg

55–60 kg

60–65 kg

65–70 kg

+70 kg

Strefa medalowa

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 , sports-reference.com, [dostęp: 2019-03-18].
 Oficjalny raport z Letnich Igrzysk Olimpijskich 1992 w Barcelonie, s. 300–305, digital.la84.org, [dostęp: 2019-03-18].

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1992
1992
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019